MGU kan syfta på:

 MGU – en tidigare militära utbildning i totalförsvarsplikten, se Militär grundutbildning
 MGU – ett universit, se Moskvauniversitetet